Luigi Poletti est un architecte italien ;
Luigi Poletti est un mathématicien italien ;